Gronówko steht für:

 Gronówko (Woiwodschaft Ermland-Masuren)
 Gronówko (Woiwodschaft Großpolen)
 Gronówko (Woiwodschaft Westpommern)